Sudō ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Sudō (* 1984), japanische Fußballspielerin
 Daisuke Sudō (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Genki Sudō (* 1978), japanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, Autor und Schauspieler
 Shigemitsu Sudō (* 1956), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Sudō (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Sudō (* 1986), japanischer Fußballspieler